McPherson County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 McPherson County, Kansas 
 McPherson County, Nebraska 
 McPherson County, South Dakota